Aegialites är ett släkte av skalbaggar. Aegialites ingår i familjen trädbasbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Trädbasbaggar
Aegialites